Urszula Modrzyńska (23 de fevereiro de 1928 - 11 de dezembro de 2010) foi uma atriz de teatro e cinema polonesa.

Ligações externas 
 

Atores da Polónia
Mortos em 2010